Эта статья содержит информацию о квалификационных раундах Лиги чемпионов УЕФА 1998/1999.

В рамках квалификации было проведено два раунда. В зависимости от еврокубкового коэффициента, который имеют клубы, команды стартуют с определённого раунда. Клубы, имеющие более высокий коэффициент, имеют преимущество при жеребьёвке.

Команды, проигравшие во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов, примут участие в первом раунде Кубка УЕФА.

Первый квалификационный раунд 
Жеребьёвка состоялась 6 июля 1998 года в Женеве. Первые матчи прошли 22 июля, ответные — 27-29 июля.

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Второй квалификационный раунд 
Жеребьёвка состоялась 6 июля 1998 года в Женеве одновременно с жеребьёвкой первого раунда. Первые матчи прошли 12 августа, ответные — 26 августа.

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Примечания

Ссылки 
 Раздел турнира на сайте УЕФА

Лига чемпионов УЕФА 1998/1999